Ethan Peck
 Everett Peck
 Gregory Peck
 J. Eddie Peck
 Josh Peck
 Mizuo Peck
 M. Scott Peck

Localidades 
 Peck (Michigan)
 Peck (Idaho)
Ou ainda:
 Fort Peck

Desambiguação

he:פק